Каддо или Кэддо ():

Индейцы США 
 Каддо — первоначально конфедерация ряда индейских племён, позднее — единое племя.
 Каддо — язык.

Топонимы 
В честь племени каддо также назван ряд топонимов в США:
Населённые пункты
  — неинкорпорированная коммуна в Алабаме.
  — городок в Оклахоме.
  — неинкорпорированная коммуна в Техасе.

Прочие топонимы
 Каддо — округ в Оклахоме.
 Каддо — приход в Луизиане.
 Каддо — озеро в Техасе и Луизиане.

См. также 
 Каддоанские языки